Nela puede referirse a:

 Nela, localidad de la provincia de Burgos en el municipio de Merindad de Sotoscueva.
 Nela, río español afluente del Ebro.
 Nela, nombre femenino y masculino.
 Nela, apellido.